Okręty US Navy o nazwie USS „Saugus”

 Pierwszy „Saugus” był jednowieżowym monitorem typu Canonicus z lat 60. XIX wieku.
 Drugi „Saugus” (LSV-4) był okrętem desantowym. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Trzeci „Saugus” (YTB-780) był holownikiem typu Natick.

Saugus